Кирилл (Флоринский) (ум. 1744) — священнослужитель Русской православной церкви, архимандрит Троице-Сергиевого монастыря.
 Кирилл (Флоринский) (1729—1795) — епископ Русской православной церкви, епископ Севский и Брянский.